Crillon steht für:

 Crillon, eine Gemeinde im französischen Département Oise
 Crillon-le-Brave, eine Gemeinde im französischen Département Vaucluse
 Kap Crillon, der südlichste Punkt der russischen Insel Sachalin

Crillon ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique-Laurent de Balbe de Berton de Crillon († 1747), französischer Bischof